De Roermondsetoren was een van de vestingtorens rondom de Nederlandse vestingstad Venlo.

De toren heeft vermoedelijk gelegen in het Poortgebouw van de Roermondsepoort. Volgens Uyttenbroeck moet dat de naam van de oostelijke toren in de poort zijn geweest.

Vestingwerk van Venlo